Divor pode-se referir a:
 Ribeira do Divor, um afluente do Tejo;
 Barragem do Divor, represa aí situada;
 Nossa Senhora da Graça do Divor, freguesia portuguesa do concelho de Évora.

Desambiguação